est la formule brute de plusieurs isomères.

 Diholoside
 Cellobiose, numéro CAS ,  & 
 gentiobiose, numéro CAS 
 inulobiose, numéro CAS 
 isomaltose, numéro CAS 
 isomaltulose, numéro CAS  & 
 kojibiose, numéro CAS 
 lactose, numéro CAS 
 lactulose, numéro CAS 
 laminaribiose, numéro CAS 
 leucrose, numéro CAS 
 maltose, numéro CAS 
 maltulose, numéro CAS 
 2alpha-mannobiose
 3alpha-mannobiose
 mélibiose, numéro CAS 
 nigerose, numéro CAS 
 saccharose, numéro CAS 
 sophorose, numéro CAS 
 tréhalose, numéro CAS  (anhydre) &  (dihydrate)
 tréhalulose, numéro CAS  &  (β-pyranose)
 turanose, numéro CAS